Luna nuova (The New Moon) – film del 1919 diretto da Chester Withey
 The New Moon – musical di Sigmund Romberg e libretto di Oscar Hammerstein II

Pagine correlate 
 New Moon